Refardt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Refardt (1800–1871), Hamburger Kaufmann und Abgeordneter 
 Edgar Refardt (1877–1968), Schweizer Musikwissenschaftler
 Heinrich Refardt (1892–1968), deutscher Kommunaljurist und Regierungspräsident in Frankfurt (Oder) (1937–1945)
 Johann Refardt (1843–1917), deutscher Unternehmer, Kaufmann und Hamburger Senator (1892–1917)
 Malte Refardt (* 1974), deutscher Fagottist